Orléans (în latină: civitas Aurelianorum, „cetatea lui Aurelian”) este un oraș din centrul Franței, în jur de 200 km de la Paris, în direcție sud-vestică. Orașul este reședința prefecturii departamentului Loiret și capitala regiunii Centru. Are o populație de 116.490 de locuitori.

Demografie

Orașe înfrățite 
 Lugoj, 
 Dundee, 
 Treviso, 
 Münster, 
 Kristiansand, 
 Wichita, Kansas, 
 Tarragona, 
 Saint-Flour, 
 Utsunomiya, 
 Cracovia, 
 Parakou,

Note

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Comune din Loiret